Cachrys cheilanthifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Cachrys cheilanthifolia ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cheilanthifolia